Ранчо Суарез има више значења:

 Ранчо Суарез (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Суарез (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику